Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Haarhuis e Sandon Stolle che hanno battuto in finale Ivan Ljubičić e Jack Waite 6-1, 6(2)-7, 7-6(7).

Teste di serie 

 Paul Haarhuis /  Sandon Stolle (campioni)
 Roger Federer /  Wayne Ferreira (quarti di finale)

 Joshua Eagle /  Andrew Florent (primo turno)
 Tomás Carbonell /  Martín García (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2000
ATP Tour 2000